Teutendorf bezeichnet:

Teutendorf (Travemünde), Stadtbezirk im Lübecker Stadtteil Travemünde in Schleswig-Holstein
Teutendorf (Sanitz), Ortsteil der Gemeinde Sanitz im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern